Деражня — железнодорожная станция на линии Хмельницкий — Жмеринка Юго-Западной железной дороги.

История 
Железнодорожная станция в селении Деражня Летичевского уезда Подольской губернии Российской империи была построена и открыта в 1871 году.

В ходе боевых действий Великой Отечественной войны и в период немецкой оккупации (июль 1941—1944) станция пострадала, но в дальнейшем была восстановлена.

В 2001 году на железнодорожной станции был открыт музей Юго-Западной железной дороги и Б. С. Олейника, который на протяжении 19 лет возглавлял эту магистраль, и был первым руководителем ПАО «Укрзализныця».

Примечания

Литература 
 Архангельский А. С., Архангельский В. А. Железнодорожные станции СССР: Справочник. В 2-х кн. — М. : Транспорт, 1981.

Станции Юго-Западной железной дороги
Деражня